Lengbach ist der Name folgender Orte:

 Lenglach (Chieming), Ortsteil von Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lenglach (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich